Дуб корковий (Quercus suber) — дерево родини Букових;
 коркове дерево амурське (Phellodendron amurense) — дерево родини Рутових.